Lobata är en ordning av kammaneter. Lobata ingår i klassen Tentaculata, fylumet kammaneter och riket djur. I ordningen Lobata finns 35 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kammaneter
Lobata